Гамлиэль (Гамлиил; Гамалиил) — термин еврейского происхождения.

Мужское имя
 Патриархи (наси)
 Гамлиэль I (I век) — учёный раввин, танна первого поколения и христианский святой. Учитель апостола Павла.
 Гамлиэль II (или Гамлиил Ямнинский; ; конец I — начало II веков) — внук Гамлиэля I.
 Гамлиэль III — сын патpиapxa p. Иегуды I.
  — сын и преемник патpиapxa Иeгуды II и отец патpиapxa Иегуды III.
  — сын и преемник патpиapxa Гиллеля II.
 Гамлиэль VI — последний патриарх.

Фамилия
 Гамлиэль, Гила (род. 1974) — израильский политический деятель, министр.

Примечания